digitale, genere di pianta erbacea e arbustiva 
 digitale, rappresentazione numerica di un'informazione, contrapposta all'analogico

Altri progetti